Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2004 (Tennis) des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 18. bis 20. September 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Peking